Primera División 1995 (Chili)
 Primera División 1995 (Argentinië)
 Primera División 1995 (Uruguay)
 Primera División 1995 (Paraguay)
 Primera División 1994/95 - Spanje